«Ледниковый период: Гигантское Рождество» () — компьютерный анимационный фильм студии Blue Sky Studios. События основаны на сюжете мультфильма Ледниковый период и его сиквелов. Премьера состоялась 24 ноября 2011 года в США.

Сюжет 
Мамонт Мэнни прикатывает рождественский камень — семейную реликвию мамонтов, чтобы показать его любимой дочке Персик, а ленивец Сид случайно этот камень повреждает. Манфред говорит Сиду, что всякий, кто разрушит камень, попадёт в чёрный список Санта-Клауса и не получит подарка на Рождество. Сид решает отправиться на Северный полюс, чтобы попросить у Санты прощения. Вслед за ним отправляются остальные герои. Однако в результате начинаются проблемы: в частности, путешественники случайно разрушают мастерскую самого Санта-Клауса. Герои пытаются спасти Рождество для всего мира.

Роли озвучивали

Факты 
 События мультфильма происходят вскоре после мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»: Персик, дочка семьи мамонтов, которая родилась в подземном мире динозавров, ещё маленькая, и это её первое Рождество.
 В последней сцене показано, что в то время континенты уже были готовы, хотя это произошло только в четвёртой части, когда Персик была уже гораздо взрослее.

Ссылки 
 Ледниковый период: Гигантское Рождество — Первый канал

Мультфильмы о говорящих животных
Рождественские мультфильмы
Мультфильмы США 2011 года
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы Карен Дишер
Короткометражные мультфильмы Blue Sky Studios